Terug naar Oegstgeest (boek), een boek van Jan Wolkers.
Terug naar Oegstgeest (film), een film geregisseerd door Theo van Gogh.
Terug naar Oegstgeest (praatprogramma), een praatprogramma van Endemol uitgezonden door de AVRO.